Homann steht für:

 Homann Feinkost, deutscher Lebensmittelhersteller

Homann ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Homann (* 1964), deutscher Jazz- und Boogie-Woogie-Pianist, Komponist und Hochschullehrer
 Emil Homann (1862–1945), österreichischer Beamter und Minister
 Ernst Homann-Wedeking (1908–2002), deutscher Klassischer Archäologe
 Friedrich Homann (1891–1937), deutscher Politiker (NSDAP)
 Georg Gotthilf Jacob Homann (1774–1851), deutscher Pastor, Botaniker und Volkskundler
 Gunnar Homann (* 1964), deutscher Journalist, Satiriker und Schriftsteller
 Heinrich Homann (Zoologe) (1894–1993), deutscher Arachnologe
 Heinrich Homann (1911–1994), deutscher Politiker (NDPD)
 Heinz-Theo Homann (* 1950), deutscher Schriftsteller und Publizist
 Henning Homann (* 1979), deutscher Politiker (SPD)
 Hermann Homann (1899–1985), deutscher Schriftsteller
 Horst Homann (1934–2002), deutscher Politiker (CDU)
 Jochen Homann (* 1953), ehemaliger Präsident der Bundesnetzagentur und ehemaliger Staatssekretär
 Johann Baptist Homann (1664–1724), deutscher Kupferstecher
 Jörg Homann (* 1940), lutherischer Theologe, Oberlandeskirchenrat
 Karl Homann (* 1943), deutscher Philosoph und Ökonom

 Ludwig Homann (* 1942), deutscher Schriftsteller
 Peter Homann (1936–2023), deutscher Journalist und Gründungsmitglied der RAF
 Peter Homann (Fotograf) (* 1959), deutscher Fotograf
 Ralf Homann (* 1962), deutscher Künstler und Bildhauer

 Rudolf Homann (1894–1973), evangelischer Pfarrer
 Sebastian Homann, deutscher Pokerspieler
 Susanne Homann (1866–1923), deutsche Fotografin und Verlegerin
 Theodor Homann (1948–2010), deutscher Fußballspieler
 Walter Homann (1906–1945), deutscher Widerstandskämpfer
 Wolf Danny Homann (* 1990), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Hohmann
 Homan